Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sam Giammalva Jr. e Tony Giammalva che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Sherwood Stewart 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Anders Järryd /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (finale)

 Ken Flach /  Robert Seguso (semifinali)
 John Fitzgerald /  Ferdi Taygan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tokyo Indoor 1984